Tadeusz Musiał (1926-1997) – polski aktor występujący pod pseudonimem Tadeusz Janczar
 Tadeusz Musiał (ur. 1920) – żołnierz w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych
 Tadeusz Musiał (ur. 1947) – działacz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919